Kermit puede referirse a:

Kermit the Frog, conocida en España como Rana Gustavo y en Hispanoamérica como Rana René, el personaje de los Muppets;
Kermit, protocolo para la transferencia de datos.
Kermit, banda malagueña (España) de rock instrumental.

Lugares:
 Kermit (Texas);
 Kermit (Virginia Occidental).

Personas:
 Kermit Cintrón (1979 - ), boxeador puertorriqueño;
 Kermit Driscoll (1956 - ), bajista de jazz;
 Kermit Hunter (1910 - 2001), dramaturgo estadounidense;
 Kermit E. Krantz (1923 - 2007), cirujano estadounidense.
 Kermit Love (1916 - 2008), marionetista estadounidense;
 Kermit Ruffins (1964 - ), trompetista, cantante y compositor de jazz;
 Kermit Schaefer (1923 - 1979), escritor y productor de radio y televisión;
 Kermit Washington (1951 - ), exjugador de la NBA.